Ovčari su naseljeno mjesto u općini Konjic, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Nalaze se sjeverno od Konjica, na cesti prema Sarajevu.

Povijest 

Kao samostalno naseljeno mjesto postoji od popisa 1981. godine.

Stanovništvo

Popisi 1981. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji
Konjic